El nombre Francisco Muñoz puede referirse a:

 Francisco Muñoz (1624-1667), político argentino;
 Francisco Muñoz Antonino (1950-), político español;
 Francisco Muñoz Azpiri (1915-1968), escritor, periodista, y libretista de radio argentino;
 Francisco Muñoz Herrero “Paco Muñoz” (1928-1977), torero español; 
 Francisco Muñoz Pérez (1960-), futbolista español;
 Francisco Muñoz Ramírez (1953-), político español;
 Francisco Muñoz Sánchez (1970-), deportista español;
 Francisco Muñoz Soler (1957-), poeta español;
 Francisco Muñoz-Bezanilla (1841-1882), militar chileno;
 Francisco Adolfo Muñoz Muñoz (1953-2014), historiador y profesor de universidad español;
 Francisco Javier Muñoz Llompart (1980-), futbolista español;
 Francisco Javier Muñoz Pérez (1985-), deportista español;
 Francisco Joaquín Muñoz Quirós (1790-1851), político uruguayo;
 Juan Francisco Muñoz Melo (1959-), balonmanista español;
 Juan Francisco Muñoz y Pabón (1866-1920), religioso y escritor español;
 Rafael Francisco Muñoz González (1966-), futbolista español;
 Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, Estepona, Málaga, España.